Olthuis ist der Familienname folgender Personen:

 Esmée Olthuis (* 1969), niederländische Jazz- und Improvisationsmusikerin, Komponistin und Musikpädagogin
 Kees Olthuis (1940–2019), niederländischer Fagottist, Pianist und Komponist
 Marja-Liisa Olthuis (* 1967), samische Linguistin und Autorin
 Nadja Olthuis (* 1986), niederländische Fußballspielerin
 Theo Olthuis (* 1941), niederländischer Schriftsteller und Dichter